ECMA steht für:

 East Coast Music Awards, kanadischer Musikpreis, der seit 1989 in Atlantic Canada verliehen wird
 European Carton Makers Association, Verband von Kartonherstellern
 European Chamber Music Academy, österreichischer Verein zur Förderung junger Kammermusiker

Ecma steht für:
 Ecma International (bis 1994: European Computer Manufacturers Association), eine private Normungsorganisation

Abkürzung